Falke kan henvise til

 Falkefamilien, en familie af fugle
 Falke-ordenen, en orden af fugle
 Falke (navn), et drengenavn
 Falke, et varemærke, der benyttes af Jem & Fix-kæden for værktøj